Slawskoje () bezeichnet einen Ort und eine Landgemeinde in  Russland:
 Slawskoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Kreuzburg, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Slawskoje gorodskoje posselneije, Stadtgemeinde Slawsk im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad